Bertiella är ett släkte av svampar. Bertiella ingår i familjen Massarinaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bertiella